Карл Альфред Маркус Шварцман (; , Фюрт — , Гослар) — немецкий гимнаст, трёхкратный олимпийский чемпион 1936 года, обладатель шести олимпийских наград. Участник Второй мировой войны, офицер  воздушно-десантных сил вермахта, кавалер Рыцарского креста Железного креста.

Биография 

Вступил в ряды вермахта 1 апреля 1935 года, подписав контракт на 12 лет службы. 1 мая этого же года выбран в состав гимнастической сборной Германии для участия в Олимпийских играх 1936 года. На Олимпийских играх выиграл три золотые и две бронзовые награды, став олимпийским чемпионом в абсолютном первенстве, в составе сборной Германии в командных соревнованиях, а также в опорном прыжке. После завершения Игр работал инструктором в спортивной школе.

В 1939 году переведен в парашютные войска, в 1940 году получает звание старшего лейтенанта. 10 мая 1940 года в составе парашютного подразделения () высаживается в Голландии и принимает участие в жесточайших боях за побережье. Тяжело раненный в лёгкое, обнаружен голландскими солдатами в районе города Дордрехта. Сохранил жизнь благодаря голландскому конькобежцу Симону (Симу) Хайдену (Simon (Siem) Heiden, 1905—1993, участник зимних Олимпийских игр 1928 года, рекордсмен мира), который узнал в раненом офицере трёхкратного олимпийского чемпиона. 29 мая 1940 года Альфред Шварцман получает Рыцарский крест Железного креста.

Позже принимает участие в Критской операции, в 1942 году получает звание капитана. В период с сентября 1941 года по июнь 1942 год воюет на Восточном фронте на территории СССР под Ленинградом в районе Невы (Невский пятачок) и  в районе Волхова.

15 марта 1943 года возглавляет штаб 7-й воздушной дивизии, позже Первой парашютной дивизии. К концу войны ложится в госпиталь по причине рецидива последствий ранения. 20 апреля 1945 года получает звание майора. 9 мая 1945 года пленён британцами, освобожден из плена 29 октября 1945 года.

Продолжал тренировки и в 1952 году в 40-летнем возрасте выиграл серебряную олимпийскую награду на Играх в Хельсинки. По завершении спортивной карьеры работал преподавателем. Скончался в марте 2000 года. Его дочь Хельма — тренер по вольтижировке.

Ссылки 
 Статья о спортсмене 
 
 Профайл спортсмена на сайте databaseOlympics.com 

Гимнасты Германии
Парашютисты Второй мировой войны
Олимпийские чемпионы от Германии
Олимпийские чемпионы по спортивной гимнастике
Чемпионы летних Олимпийских игр 1936 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1936 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1952 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 1936 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 1952 года
Офицеры вермахта